Вишневое () — село,
Заводской городской совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322610601. Население по переписи 2001 года составляло 29 человек.

Географическое положение 
Село Вишневое находится в 2,5 км от правого берега реки Артополот.
К селу примыкает большой массив искусственных прудов (~250 га).

История 
 1929 — дата основания как посёлок.
 2007 — изменён статус с посёлка на село.

Примечания